Die 1. Divisjon 1975 war die 31. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die 13. Saison unter dem Namen 1. Divisjon. Die Spielzeit begann am 27. April 1975 und endete am 19. Oktober 1975.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten in einer einfachen Spielrunde mit Hin- und Rückspiel gegeneinander, so dass jedes Team 22 Spiele absolvierte. Meister war der nach dem letzten Spieltag Führende. Die letzten drei Mannschaften mussten absteigen.

Saison 
Viking Stavanger wurde zum vierten Mal hintereinander norwegischer Meister. Es war der insgesamt fünfte Titel für diese Mannschaft.

Die Saison war wieder ausgeglichen. Keine Mannschaft konnte sich richtig absetzen. Nur Viking hatte ein Mal drei Punkte Vorsprung. Ansonsten blieb es bei höchstens zwei Punkten. Durch ein Unentschieden beim direkten Verfolger Rosenborg Trondheim am vorletzten Spieltag sicherte sich Viking so gut wie den Titel, da sie danach zwei Punkte und zehn Tore Vorsprung hatten. Um die beiden UEFA-Pokalplätze gab es ein spannendes Rennen, das mit einer Entscheidung am letzten Spieltag endete: durch die Niederlage von Rosenborg bei Brann Bergen und dem gleichzeitigen Sieg von IK Start rutschte Rosenborg noch an beiden Mannschaften vorbei auf den vierten Platz und verfehlte damit die Qualifikation für den europäischen Wettbewerb. Zwischen den Plätzen zwei und vier betrug der Unterschied dabei nur ein Tor.

Von den Aufsteigern Fredrikstad FK, Lillestrøm SK und Os TF musste nur Os TF wieder absteigen.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Ergebnisse

Weblinks 
 Norwegisches Fußballarchiv
 Zuschauer 1975

Fußballsaison 1975
Eliteserien-Saison (Fußball)